

Sigle 
 Application-level gateway – componente di un firewall

Codici 
 ALG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Houari Boumediene di Algeri (Algeria)
 ALG – codice identificativo del VORTAC di Alghero, radioassistenza per la navigazione aerea
 alg – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue algonchine
 ALG – Codice nazione del CIO per l'Algeria
 ALG – Codice nazione della FIFA per l'Algeria

Geologia 
  ALG – Calcare di Alghero – sintema stratigrafico della Sardegna